Stanisław Łętowski – przywódca buntów chłopskich w XVII wieku na Podhalu
 Stanisław Łętowski (zm. 1735) – chorąży krakowski
 Stanisław Łętowski (zm. 1786) – podkomorzy krakowski
 Stanisław Łętowski – pułkownik WP, uczestnik kampanii wrześniowej, powstania warszawskiego